Gianfranco Gazzana Priaroggia – militare italiano
 Gianfranco Gazzana Priaroggia – nome dato dalla Marina Militare all'ex 
  – sottomarino della Marina Militare